A Equipe Congolesa de Copa Davis representa Congo na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Congolaise de Lawn Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Congolesa)

Congo